Виродження:
 Виродження — втрата видом, породою тварин або сортом рослин таких важливих властивостей, як властивий їм рівень врожайності та продуктивності, гнучкої пристосовності до змін в умовах існування та інших характеристик, які є показниками життєздатності організмів.
 Виродження — зниження активності певної групи людей (народу, стану, класу), рівня талановитості й розуму, моральності, фізичної сили й здоров'я і, нарешті, самої живучості, наслідком чого може бути вимирання цієї деградуючої групи.
 Виродження — ситуація в фізиці, коли поведінка фізичної системи спрощується, і система втрачає свої особливості.
 Виродження у математиці — це граничний випадок, коли властивості математичного об'єкта змінюються таким чином, що стають нетиповими для класу, до якого належить об'єкт, набуваючи особливостей, які характерні для іншого, здебільшого, простішого класу об'єктів.

Див. також 

 Дегенерація (значення)

Джерела 

 Філософська енциклопедія